Jméno Újezdec nese více obcí:
 Újezdec (okres Jindřichův Hradec), obec v okrese Jindřichův Hradec
 Újezdec (okres Mělník), obec v okrese Mělník
 Újezdec (okres Prachatice), obec v okrese Prachatice
 Újezdec (okres Svitavy), obec v okrese Svitavy
 Újezdec (okres Uherské Hradiště), obec v okrese Uherské Hradiště

…nebo částí obcí:
 Újezdec (Bělčice), část obce Bělčice v okrese Strakonice
 Újezdec (Přerov) (Přerov VI-Újezdec), část města Přerov v okrese Přerov
 Újezdec (Ledce), část obce Ledce v okrese Hradec Králové
 Újezdec (Bolešiny), část obce Bolešiny v okrese Klatovy
 Újezdec (Mochtín), část obce Mochtín v okrese Klatovy
 Újezdec (Horní Kruty), část obce Horní Kruty v okrese Kolín
 Újezdec (Petrovice I), část obce Petrovice I v okrese Kutná Hora
 Újezdec (Smilovice), část obce Smilovice v okrese Mladá Boleslav
 Újezdec (Lhota pod Hořičkami), část obce Lhota pod Hořičkami v okrese Náchod
 Újezdec (Ptenín), část obce Ptenín v okrese Plzeň-jih
 Újezdec (Hřebečníky), část obce Hřebečníky v okrese Rakovník
 Újezdec (Syřenov), část obce Syřenov v okrese Svitavy
 Újezdec (Číčenice), část obce Číčenice v okrese Strakonice
 Újezdec (Uherský Brod), část města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště

Újezdec může být také:
 Újezdec (hrad), zaniklý hrad ve vsi Újezd v okrese Písek
 Újezdec (přírodní rezervace)

Slovo Újezdec též tvoří část jmen sídel:
 Křížkový Újezdec, obec v okrese Praha-východ
 Červený Újezdec (Lišov), část města Lišov v okrese České Budějovice
 Červený Újezdec (Vlastec), část obce Vlastec v okrese Písek
 Kamenný Újezdec, část obe Kamenný Přívoz v okrese Benešov
 Nahý Újezdec, část obce Chodský Újezd v okrese Tachov
 Třešňový Újezdec, část obce Lhenice v okrese Prachatice

Etymologie 
Jméno Újezdec je odvozeno od slova újezd, což bylo označení území vymezeného objížďkou na koni. Újezdec bývá menší, než Újezd.

Reference

Související články 
 Újezd (rozcestník) – rozcestník podobného názvu

Externí odkazy